

Seedning 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (Första omgången)
  Henri Kontinen /  John Peers (Andra omgången)
  Mike Bryan /  Jack Sock (Segrare)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Kvartsfinal)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Semifinal)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Andra omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Final)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (Andra omgången)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Tredje omgången)
  Feliciano López /  Marc López (Andra omgången)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (Tredje omgången)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (Första omgången)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Andra omgången)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (Tredje omgången)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (Kvartsfinal)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (Tredje omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
 Schema och resultat

US Open i tennis 2018